Bieg indywidualny mężczyzn na mistrzostwach świata w biathlonie 2015 odbył się 12 marca. Do startu przystąpiło 125 zawodników oraz dwóch nie pojawiło się na starcie. Bieg wygrał broniący tytułu Francuz Martin Fourcade, podtrzymując passę rozpoczynającą się od 2013 roku, czyli zwycięstwo w poprzednich MŚ w czeskim Nowym Mieście, poprzez złoty medal na tym samym dystansie w igrzyskach olimpijskich w Soczi. Polacy uplasowali się poza pierwszą czterdziestką – najwyżej sklasyfikowany z nich Łukasz Szczurek zajął 46. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015